Copa FMF 2018 (Maranhão) - bekertoernooi voor de Braziliaanse staat Maranhão
 Copa FMF 2018 (Mato Grosso) - bekertoernooi voor de Braziliaanse staat Mato Grosso